Убер

 Фамилия
 Убер, Фридрих Христиан Герман (1781—1822) — немецкий композитор и скрипач.

 Компания
 Убер — американская международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей.

 Спорт
 Кубок Убер (Чемпионат мира по бадминтону среди женских команд) — мировое первенство по бадминтону, проходящее каждые два года.

См. также